A competição até 55 kg masculino de luta greco-romana nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 realizou-se no dia 12 de agosto no Ginásio da Universidade de Agricultura da China. As rodadas preliminares foram realizadas a partir das 09:30 (horário padrão da China, UTC+8), e as finais, repescagem e disputa do bronze a partir das 16:00, horário local.

Medalhistas

Qualificação

Repescagem

Final 

Eventos das lutas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008